Positions (single) - single van Ariana Grande afkomstig van onderstaand album
 Positions (album) - album van Ariana Grande